Huta peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Huta, village du powiat de Bydgoszcz
 Huta, village du powiat de Tuchola 
 Huta, village du powiat de Lipno 
 Huta, village du powiat de Rypin 

dans la voïvodie de Łódź
 Huta, village du powiat de Bełchatów
 Huta, village du powiat de Pajęczno 
 Huta, village du powiat de Piotrków 
 Huta, village du powiat de Wieruszów

dans la voïvodie de Lublin
 Huta, village du powiat de Chełm
 Huta, village du powiat de Krasnystaw 
 Huta, village du powiat de Kraśnik 
 Huta, village du powiat de Włodawa
 Huta, village de la gmina de Baranów  du powiat de Puławy
 Huta, village de la gmina de Wąwolnica du powiat de Puławy

dans la voïvodie de Podlachie
 Huta, village du powiat d'Augustów  
 Huta, village de la gmina de Filipów 
 Huta, village de la gmina de Suwałki

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Huta, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Huta, village 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Huta, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Huta, village du powiat de Ciechanów
 Huta, village du powiat de Lipsko 
 Huta, village du powiat de Przysucha 
 Huta, village du powiat de Radom 
 Huta, village du powiat de Szydłowiec 
 Huta, village du powiat de Żuromin 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Huta, village du powiat de Czarnków-Trzcianka
 Huta, village du powiat de Kalisz 
 Huta, village du powiat d'Ostrów Wielkopolski 
 Huta, village du powiat de Złotów 

dans la voïvodie de Poméranie
 Huta, village du powiat de Chojnice
 Huta, village du powiat de Słupsk

Homonymie de localités